Splendor (bedrijf), een Nederlands bedrijf dat gloeilampen produceerde	
 Splendor (wielerploeg), een wielerploeg
 Splendor (muziekgebouw), een muziekcentrum in Amsterdam
 films:
 Splendor (1989) van Ettore Scola met Marcello Mastroianni
 Splendor (1999) van Gregg Araki met Kathleen Robertson, Jonathan Schaech en Matt Keeslar
 muziek:
 Splendor (album) van The Ills uit 2012